Dios, escriptor fenici de cultura grega 
 Dios, filòsof pitagòric grec